Сейнер-траулер рефрижераторный типа «Альпинист» проект 503 (СРТ-503) — рыболовное судно, предназначенное для добычи рыбы тралами и кошельковым неводом.

СРТ-503 серийно строились на Ярославском, Волгоградском судостроительных заводах и на самом ССЗ «Ленинская кузница» в 1969—1996 гг. Также существовали модификации судна, использовавшиеся в составе ВМФ, Пограничных войск и научно-исследовательского флота.

Общее описание 
СРТ-503 является однопалубным теплоходом, с полным баком, носовым расположением рубки, кормовым расположением промысловой площадки и с кормовым слипом. Жилые помещения расположены в носовой части судна, машинное отделение в средней, рыбный трюм и трюм для кошелькового невода — в кормовой.

Основные элементы и характеристики судна (применительно ко второму варианту судна):
 Длина наибольшая — 53,74 м;
 Длина между перпендикулярами — 46,20 м;
 Ширина — 10,50 м;
 Высота борта — 6,00 м;
 Осадка в грузу — 4,33 м;
 Водоизмещение полное, по грузовую марку — 1223 т;
 Дедвейт максимальный — 329 т;
 Грузоподъёмность — 160 т;
 Грузовместимость рефрижераторного трюма — 265 м³;
 Валовая/чистая вместимость — 738/221 рт;
 Скорость хода в грузу — 12,60 уз;
 Тяговое усилие при тралении на 5 узлах 13,4 — тс;
 Запасы
топлива — 195 т;

масла — 10,2 т;

питьевой воды — 17,5 т;

котельно-мытьевой — 30,6 т;
 Автономность плавания (по топливу) — 25 сут;
 Дальность плавания — 7200 миль;
 Экипаж — 23 чел.

Энергетическая установка и пропульсивный комплекс 
Энергетическая установка сейнер-траулера представляет дизель-редукторный агрегат. В качестве главного двигателя на судне установлен дизель 8NVD 48A-2U мощностью 970 кВт (1320 л. с.), при частоте вращения 428 об/мин.

Судовая автономная электростанция переменного тока напряжением 380 В состоит из трёх вспомогательных дизель-генераторов по 150 кВт, и валогенераторов постоянного и переменного тока.

Модернизация 
На базе сейнер-траулера 503 проекта также строились следующие типы судов:
 морозильный траулер типа «Андрей Смирнов» пр.503М
 ярусно-краболовное судно типа «Торный» пр.503М/К
 судно для бурения инженерно-геологических скважин типа «Диорит» пр.05031
 танкер для перевозки рыбьего жира пр.05037 (503Н)
 научно-исследовательские суда с автономными глубоководными аппаратами на борту пр.1539
 научно-исследовательское судно типа «Гидрооптик» пр.503ГОИ
 опытовое судно для ВМФ пр.05035
 средний разведывательный корабль пр.503Р
 рыбоохранные суда пр.503М/РОС, 503Н/РОС, 503М/РР
Несколько основных траулеров проекта так же были переданы для нужд ВМФ и Федеральной пограничной службы.

Судовладельцы так же проводили перестройку имеющихся у них рефрижераторных сейнер-траулеров в морозильные. При перестройке бак судна достраивается в корму до портала и полностью закрывает промысловую палубу, на которой устраивается бортовой рыбцех. Промысловые механизмы переносятся вверх на достроенный участок бака, при этом зачастую вместо промысловой лебедки устанавливается сетной барабан, а ваерные лебедки переносятся в корму. Переоборудованные траулеры могут иметь производительность мороженой продукции до 30 т/сут.

Ссылки 
 Сейнер-траулер рефрижераторный типа «Альпинист» проект 503

Литература 
 

Рыболовные суда
Альпинист